Зайковский — русская фамилия.

Известные носители 
 Зайковский, Александр Фёдорович (1858—1914) — русский военачальник.
 Зайковский, Антоний (1948) — польский дзюдоист.
 Зайковский, Богдан Викторович (1870—1933) — саратовский краевед.
 Зайковский, Дмитрий Дмитриевич (1838—1867) — русский врач.
 Зайковский, Николай Васильевич (1902—1944) — Герой Советского Союза.
 Зайковский, Станислав Станиславович (1899—1975) — советский и польский военачальник, генерал-майор ВС СССР.